Afrika, kontinent
 Afrika (rimska provincija), rimska provincija
 Africa (Petrarca), epska poema Francesca Petrarce
 Africa (William Billings), skladba Williama Billingsa
 Africa (pjesma), pjesma grupe Toto
 Africa (igra), igra za PlayStation 3
 1193 Africa, asteroid